Backyardigans: La historia de los caballeros valientes (The Backyardigans: Tale of the Mighty Knights originalmente) es la tercera película de la serie infantil animada en CGI Backyardigans. Dado que es una película, en las listas de episodios se lo toma como uno solo mencionando junto al número de capítulo "especial". Es el capítulo 9-10/20, en orden de temporada 49-50/60, y respecto de toda la serie.

Emisión 
Su estreno en Canadá fue en noviembre de 2007. Un detalle llamativo es que se estrenó en Estados Unidos el 14 de enero de 2008, y en Latinoamérica el 20 de julio de 2009.

Sinopsis 
El Rey Pablo les da a sus caballeros reales, Tyrone y Uniqua, una importante misión: cuidar al ovalín, esto parece muy sencillo hasta que el ovalín comienza a rodar por todos el reino hasta meterse en la caverna del duende ladrón, quien se adueña del ovalín, pero Tyrone y Uniqua intentarán recuperar el ovalín.
Tiempo después, el huevo logra escaparse del duende y de los caballeros. Es entonces cuando los tres comienzan a perseguirlo, pero el huevo se interna en el bosque del hada voladora, quien quiere el huevo para ella, pero el huevo logra huir de nuevo. Finalmente Tyrone, Uniqua, El Hada voladora y el Duende ladrón lo siguen hasta que el huevo se mete en la montaña del Dragón, en donde se abre y los cuatro descubren que dentro del huevo había un dragón.

Canciones 
 Somos caballeros
 Les tengo un reto
 ¡Oh, cuántas cosas!
 El hada voladora
 La cima de la montaña
 ¡Ya no soy un huevo, hoy!

Voces

Referencias 

Películas basadas en series de televisión